Национальная лига 2021/22 (официальное название — Vanarama National League) — седьмой сезон Национальной лиги под её текущим названием, 18-й сезон турнира, состоящего из трёх дивизионов и 43-й сезон с момента создания турнира. Представляет собой 5-й (Национальная лига) и 6-й (Северная и Южная Национальные лиги) уровни в системе футбольных лиг Англии.

Ввиду того, что предыдущий сезон в Северной и Южной Национальной лиге, а также более нижних дивизионах английской футбольной пирамиды был приостановлен и отменён из-за пандемии COVID-19, никакие команды не перемещались между 5, 6, 7 и более нижними дивизионами. Также в связи с расформированием клуба «Маклсфилд Таун» в 2020 году и последствиями исключения клуба «Бери» из Английской футбольной лиги в сезоне 2019/20 в сезоне 2021/22 высший дивизион Национальной лиги состоит из 23 команд, Северная Национальная лига — из 22 команд, а Южная национальная лига — из 21 команды.

Национальная лига

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Вышли в Национальную лигу 
Вышли из Северной Национальной лиги
 нет

Вышли из Южной Национальной лиги
 нет

Выбыли из Лиги 2
 Саутенд Юнайтед
 Гримсби Таун

Покинули Национальную лигу 
Вышли в Лигу 2
 Саттон Юнайтед
 Хартлпул Юнайтед

Выбыли в Северную Национальную лигу
 нет

Выбыли в Южную Национальную лигу
 нет

Турнирная таблица Национальной лиги

Плей-офф Национальной лиги

Северная Национальная лига 
Северная Национальная лига Англии сезона 2021/22 состоит из 22 команд. В связи с отменой турнира в предыдущем сезоне список участников дивизиона остался неизменным.

Турнирная таблица Северной Национальной лиги

Плей-офф Северной Национальной лиги

Южная Национальная лига 
Южная Национальная лига Англии сезона 2021/22 состоит из 21 команды. В связи с отменой турнира в предыдущем сезоне список участников дивизиона остался неизменным.

Турнирная таблица Южной Национальной лиги

Плей-офф Южной Национальной лиги

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

5
2021